Miejscowości w Polsce
 Zabornia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Głogów
 Zabornia – dawna osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków
 Zabornia – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Piaski
 Zabornia – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
 Zabornia – część miasta Rabka-Zdrój